In het seizoen 2012–13 speelde EiffelTowers Den Bosch in de Dutch Basketball League en NBB-Beker. EiffelTowers werd voor de 6e keer in de geschiedenis bekerwinnaar van Nederland. Tevens was dit het laatste seizoen onder hoofdsponsor EIFFEL B.V., zij kondigde in december aan een stap terug te doen. In april werd bekend dat de opvolger SPM Shoes & Boots werd.

Halverwege het seizoen won EiffelTowers de NBB-Beker voor haar zesde keer. In de finale werd Landstede Basketbal met 73–61 verslagen. In het reguliere seizoen van de DBL werd Den Bosch eerste, maar in de play-offs werd het onverwachts uitgeschakeld door nummer 4 Aris Leeuwarden.

Een van de sterspelers van Den Bosch dit seizoen was Andre Young, hij scoorde gemiddeld 13.9 punten per wedstrijd en werd verkozen tot MVP – de beste speler – van de Eredivisie.

Selectie

Wedstrijden

Competitie

Beker

2012-13